Бураковский — многозначный термин.

Фамилия 

 Бураковский, Александр Захарович (1841—1898) — мемуарист, драматург; артист.
 Бураковский, Владимир Иванович (1922—1994) — российский кардиохирург.
 Бураковский, Иван Николаевич  (1899—1970) — советский военачальник, генерал-майор ВС СССР.
 Иоанникий (Бураковский) (1741—1789) — архимандрит Ниловой пустыни Русской православной церкви. 
 Бураковский, Сергей Захарович (1848—1898) — русский педагог; автор ряда научных трудов.

Топоним 
 Бураковский — хутор в Кореновском районе Краснодарского края.

См. также 
 Бараковский
 Бураков

Примечания